Osoby:
 Doris Pack – niemiecka polityk
 Jochen Pack – austriacki polityk
 Joe Pack – amerykański narciarz
 Robert Pack – amerykański koszykarz
 Roger Lloyd-Pack – brytyjski aktor

Inne
 The Pack

Zobacz też:
 Can-Pack
 Era-Pack Chrudim
 Fashion Pack
 Google Pack
 Hartford Wolf Pack
 Hirschegg-Pack
 Jet pack
 Pac
 Pak
 Peter Pack Rat
 Rat Pack
 Service Pack
 Six Pack
 Sushi Pack
 Vista Transformation Pack